Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2021 is het 23e seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd wordt op 22 mei op het Motorland Aragón in Spanje verreden. De laatste wedstrijd vindt plaats op 21 november op het Mandalika International Street Circuit in Indonesië.

Dominique Aegerter werd tijdens het voorlaatste weekend op het Circuito San Juan Villicum gekroond tot kampioen in de klasse.

Kalender

 Afgelast naar aanleiding van de coronapandemie

 Notities

Coureurs en teams

Resultaten

Puntensysteem

Coureurs

Fabrikanten

Externe link
 Officiële website WK Supersport

Motorsport in 2021
Wereldkampioenschap Supersport